in samenstellingen:
Isles-les-Meldeuses, Seine-et-Marne  
Isles-lès-Villenoy, Seine-et-Marne 
Isles-sur-Suippe,  Marne

Les Isles-Bardel, Calvados
gemeenten met de naam Isle